Die Perissodini sind eine Tribus der Buntbarsche (Cichlidae). Alle Arten der Perissodini leben endemisch im Tanganjikasee.

Merkmale 
Die neun Arten der Perissodini werden 11 bis 30 cm lang, sind großmäulig und haben eine eher langgestreckte bis hochrückige Gestalt. Perissodus-Arten sind Schuppenfresser und ernähren sich von den nährstoffarmen Schuppen anderer Fischarten, die sie ihnen von den Körperseiten abnagen. In Anpassung an diese Ernährungsweise ist ihr Maul asymmetrisch und ihre Zähne hackenförmig gebogen und abgeflacht. Sie schleichen sich, stets von derselben Seite, von hinten an großschuppige Fische heran und pressen plötzlich ihr weit aufgerissenes Maul an eine Körperseite, so dass sich die hackenförmigen Zähne unter einige Schuppen schieben und diese aushebeln können. Perissodini haben selbst sehr kleine Schuppen, wahrscheinlich um sich auf diese Weise vor Angriffen ihrer Artgenossen zu schützen. Perissodus microlepis und Perissodus straeleni leben ufernah im Flachwasser, während die übrigen Perissodini eher tieferen Bereichen vorkommen. Haplotaxodon und Xenochromis, die zwei anderen Gattungen der Tribus, ernähren sich von Zooplankton und Detritus. Sie bilden die basalen Schwestergattungen der übrigen. Alle Perissodini-Arten sind Maulbrüter.

Arten und Gattungen 

 Haplotaxodon Boulenger, 1906
 Haplotaxodon microlepis Boulenger, 1906
 Haplotaxodon trifasciatus Takahashi & Nakaya, 1999
 Perissodus Boulenger, 1898, Synonym: Plecodus Boulenger, 1898
 Perissodus eccentricus Liem & Stewart, 1976
 Perissodus elaviae Poll, 1949
 Perissodus microlepis Boulenger, 1898
 Perissodus multidentatus Poll, 1952
 Perissodus paradoxus Boulenger, 1898
 Perissodus straeleni Poll, 1948
 Xenochromis Boulenger, 1899
 Xenochromis hecqui Boulenger, 1899

Systematik 
Die Schwestergruppe der Perissodini sind die pelagischen und Plankton fressenden Cyprichromini, die Schwestergruppe der Klade aus Cyprichromini und Perissodini sind die Benthochromini. Die verwandtschaftlichen Verhältnisse verdeutlicht das nachfolgende Kladogramm:

Literatur 
 Stephan Koblmüller, Bernd Egger, Christian Sturmbauer, Kristina M. Sefc (2007): Evolutionary history of Lake Tanganyika's scale-eating cichlid fishes. Molecular Phylogenetics and Evolution, 44, 1295–1305.  
 Walter Lechner: Perissodini. Asymmetrische Kiefer bei Tanganjikasee-Schuppenfressern. PDF in DATZ 2010/07
 Søren Neergaard: Tanganjika - Cichliden. Kernen Verlag, 1982, ISBN 3-8740-1005-8
 Rieko Takahashi, Katsutoshi Watanabe, Mutsumi Nishida & Michio Hori (2007): Evolution of feeding specialization in Tanganyikan scale-eating cichlids: A molecular phylogenetic approach. BMC Evolutionary Biology 7: 195.

Belege

Siehe auch 
 Malawi-Schuppenfresser (Genyochromis mento)
 Wimpelpiranha, Schuppenfresser im Amazonasbecken

Buntbarsche
Cichlidae